

Astronomia 
 12846 Fullerton – asteroide

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Fullerton – città della contea di Orange, California 
 Fullerton – città della contea di Dickey, Dakota del Nord
 Fullerton – capoluogo della contea di Nance, Nebraska 
 Fullerton – census-designated place della contea di Lehigh,  Pennsylvania

Persone 
 Fiona Fullerton – attrice inglese
 Gordon Fullerton – astronauta, ingegnere e militare statunitense 
 Keith Fullerton Whitman – musicista statunitense